Geraistos () steht für:

in der griechischen Mythologie:
 Geraistos (Kyklop)
 Geraistos (Sohn des Zeus)

in der antiken Geographie:
 ein Vorgebirge an der Südspitze von Euböa, heute Kap Mandelo
 eine Stadt auf Euböa, heute Kastri